

Toponímia 
Las Palmas-Juarez — região censitária do Texas, Estados Unidos
Salazar de las Palmas —  município da Colômbia, do departamento de Norte de Santander

Argentina 
Las Palmas (Chaco) — cidade
Las Palmas (Córdova) — comuna

Canárias, Espanha 
Las Palmas de Gran Canaria — município
Las Palmas (província)

Outros usos 
Unión Deportiva Las Palmas — clube de futebol de Las Palmas de Gran Canaria

Desambiguações de topônimos